Столбово — топоним в России.

Населённые пункты 
 Столбово — село в Каменском районе Алтайского края.
 Столбово — село в Брасовском районе Брянской области.
 Столбово — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Столбово — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Столбово — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Столбово — посёлок в Судиславском районе Костромской области.
 Столбово — село в Шумихинском районе Курганской области.
 Столбово — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Столбово — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Столбово — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Столбово — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Столбово — деревня в городском округе город Шахунья Нижегородской области.
 Столбово — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Столбово — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Столбово — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Столбово — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Столбово — деревня в Опочецком районе Псковской области, Глубоковская волость.
 Столбово — деревня в Опочецком районе Псковской области, Звонская волость.
 Столбово — деревня в Островском районе Псковской области.
 Столбово — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Столбово — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Столбово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Столбово — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Столбово — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Столбово — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Столбово — деревня в Лесном районе Тверской области.
 Столбово — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Столбово — деревня в Дубенском районе Тульской области.

Станции метро

Другое 
 «Столбово» — проектируемое электродепо Сокольнической линии Московского метрополитена.
 «Столбово» — строящийся транспортно-пересадочный узел на базе станции «Коммунарка» Сокольнической линии Московского метрополитена.

См. также 
 Столбовая
 Столбовое
 Столбовой

Примечания